Аммос Андреевич Дьяченко (, село , , Полтавская губерния, Российская империя (ныне: Лохвицкий район, Полтавская область, Украина) — , ) — доктор математики и астрономии, экстраординарный профессор университета Св. Владимира.

Был младшим братом математика Н. А. Дьяченко.

По окончании в 1831 году Харьковской гимназии, поступил на медицинский факультет Харьковского университета, но, проучившись четыре года перешёл на физико-математический факультет того же университета и окончил курс кандидатом. С 1840 года преподавал математику в Каменец-Подольской гимназии; в 1846 году был переведён в Киевский университет адъюнктом по кафедре математики. В 1850 году он выдержал экзамен и защитил магистерскую диссертацию «Об особенных решениях дифференциальных уравнений»; в 1851 году, после защиты докторской диссертации «О кривизне поверхностей», получил степень доктора математики и астрономии. В киевском университете Дьяченко читал статику и динамику по Лагранту, Пуассону и Дюгамелю и начертательную геометрию по Леруа и Валле. В 1847/1848 учебном году читал алгебраический анализ и теорию уравнений по Фурье, Коши, Лагранжу. В 1852 году был утверждён экстраординарным профессором прикладной математики.

Умер в 1852 году в Киеве.

Литература 
 

Выпускники Первой Харьковской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Императорского Харьковского университета
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Математики по алфавиту
Математики Российской империи
Математики XIX века
Астрономы по алфавиту
Астрономы Российской империи
Астрономы XIX века